

Geografia

Kiel – capitale dello Schleswig-Holstein

Kiel – quartiere di Anversa

Kiel – comune del Wisconsin

Persone
Blair Kiel – giocatore di football americano statunitense 
Richard Kiel – attore statunitense